Az Opisthokonta a 2010-es években érvényes felosztás szerint az eukarióták nagy kládjainak egyike.

Rendszertani felosztása 

Ebbe a kládba tartoznak az állatok (Metazoa vagy Animalia), a gombák (Fungi) és az egysejtűek néhány kisebb csoportja (Choanozoa, Ichthyosporea, Filasterea, Nucleariida). Utóbbiak közül a A Nucleariida közös leszármazási vonalon van a gombákkal — ez a Holomycota klád. A taxon többi részét a Holozoa klád fogja össze. Az állatok testvércsoportja a galléros ostorosoké (Choanozoa). Ezek egy másik testvércsoportttal (Capsaspora * Ministeria) a Filozoa kládba állnak össze.

Jellemzői 

Az ide tartozó élőlények közös jellemzője, hogy ostoros sejtjeik (az állatok hím ivarsejtjeitól a rajzósprórás gombák spóráiig) opisthokont típusúak, azaz egyetlen, hátul eredő ostor hajtja őket.

Jegyzetek

Források 

 Török Júlia Katalin (2013):Bevezetés a protisztológiába
 Lőrinczi Gábor, Torma Attila, 2019: Bevezetés a zoológiába. Egyetemi jegyzet. Szeged, 2019. p. 4.

Eukarióták